Les termes de siège de Vienne ou bataille de Vienne, en rive sud du Danube et Autriche actuelle, peuvent faire référence à l'un de ces évènements :
 le premier siège de Vienne par les Ottomans en 1529;
 le dernier siège de Vienne par les Ottomans du  au ;
 la bataille de Vienne du  contre les Ottomans;
 la conquête de Vienne du 2 au  par les Soviétiques.

L'expression siège de Vienne peut aussi référer au siège de la ville de Vienne en rive est du Rhône et actuel département français de l'Isère :
 siège de Vienne de 880 par les rois des Francs Louis III, Charles III le Gros et Carloman II.

Homonymie de sièges